(« tête bien armée ») est un dinosaure ornithischien herbivore qui a vécu au cours du Crétacé supérieur, il y a entre 80 et 66 millions d’années.

Le premier fossile dEuoplocephalus fut trouvé en 1897 dans l'Alberta. En 1902, il est d'abord nommé Stereocephalus, mais ce nom avait déjà été donné à un genre d'insecte ce qui conduisit à le renommer de son nom actuel en 1910. 

Selon Paleobiology Database en 2022, ce genre est reste monotypique et la seule espèce est

Description 
Euplocephalus mesurait 7 mètres de long et pesait 2 tonnes, il était caractéristique de la famille des ankylosauridés, dinosaures cuirassés assez courts sur pattes, dont la tête était protégée par des plaques osseuses, certaines pouvant recouvrir les paupières. Son cou et son dos étaient également pourvus de plaques, piquants et cornes. À l’extrémité de sa queue se trouvait une massue, formée de protubérances osseuses dans le prolongement de la dernière vertèbre caudale. Il s’en servait pour se défendre contre les grands prédateurs, en particulier Albertosaurus, en frappant leurs membres postérieurs.

Malgré sa cuirasse, il était probablement assez rapide, capable de s’enfuir en courant ou de se retourner pour lancer le fléau de sa queue contre son agresseur. On suppose qu’Euoplocephalus vivait seul, broutant les plantes herbacées des forêts. Les 40 spécimens retrouvés en Amérique du Nord (Montana, Alberta) étaient isolés les uns des autres.

Systématique 
Une seule espèce est connue : Euoplocephalus tutus.

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Ankylosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure de la formation de Horseshoe Canyon
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1910